Der Begriff Gefahrgutbeförderungsgesetz , bezeichnet je nach Geltungsbereich:

 Gefahrgutbeförderungsgesetz (Deutschland), Abk.: GGBefG
 Gefahrgutbeförderungsgesetz (Österreich), Abk.: GGBG